Хаты́рка :
 Хатырка (село) — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа
 Хатырка (река) — река на Чукотке
 Хатырка (мыс) — мыс на юге Чукотки
  — каменный метеорит класса , найденный в июле 2011 года в Чукотском автономном округе